Ilo (cidade) - cidade do Peru
 Ilo (província) - província do Peru
 Ilo (cônsul) - cônsul bizantino do 
 Ilo - rei da Dardânia
 Ilo II - fundador de Troia (Ílio)